Howes est le nom porté par :
 Bobby Howes (1895-1972), acteur britannique
 Reed Howes (1900-1964), acteur américain
 Sally Ann Howes (1930–2021), actrice britannique
 Thomas Howes (1968–), acteur britannique
 Alex Howes (1988–), cycliste américain